Bra-Far é um clássico de futebol do Rio Grande do Sul. Envolve as equipes de Brasil e Farroupilha, ambas da cidade de Pelotas.

Títulos

Estatísticas 

 Jogos: 214
 Vitórias do Brasil: 115
 Empates: 51
 Vitórias do Farroupilha: 48
 Gols do Brasil: 425
 Gols do Farroupilha: 268

Primeiro jogo 
Bra-Far 1 - Campeonato Municipal de Pelotas

Último jogo 
Bra-Far 214 - Copa Sul-Fronteira

Clássicos do futebol do Rio Grande do Sul
Esporte de Pelotas
Grêmio Esportivo Brasil